Un château d'eau est originellement un réservoir placé en hauteur, permettant de stocker de l'eau et de fournir le réseau de distribution en eau sous pression.

Culture et société

Géographie 
 En hydrologie, un « château d'eau » désigne, par métaphore, un massif montagneux ou une région dont les eaux de ruissellement approvisionnent en eau douce la ou les régions environnantes

Monuments

Finlande 
 le château d'eau situé à Turku.

France 
 le château d'eau est un monument historique et un parc à Colmar (Haut-Rhin, France) ;
 Le Château d'eau est un monument historique situé à Toulouse (Haute-Garonne, France),
 Le Château d'eau - pôle photographique de Toulouse est une galerie photographique à Toulouse, située dans le monument historique éponyme ;
 la fontaine du Château d'eau, ou simplement Le Château d'eau, est une fontaine de Riom (Puy-de-Dôme, France).

Toponyme

Canada 
 Château-d'Eau, une ancienne municipalité du Québec, maintenant incluse dans le quartier Loretteville de la ville de Québec ;

France 
 La rue du Château-d'Eau, une rue de Paris ;
 Château d'Eau, une station du métro de Paris, sur la ligne 4 ;
 L'avenue du Château-d'Eau, une voie de Toulouse ;

Maroc 
 Château d'Eau, un quartier de la ville d'Oujda.

Notes et références 

Homonymie de monument